Rittō kan syfta på:

 Rittō, Shiga - en stad i Shiga prefektur, Japan
 Rittō - den nittonde solarperioden i den traditionella östasiatiska lunisolarkalendern, se Lidong